Runne steht für:

 Runne (Saky), Dorf im ukrainischen Rajon Saky

Runne ist der Familienname folgender Personen:

 Ossi Runne (1927–2020), finnischer Trompeter, Komponist und Dirigent